

Geografia 
 Whitestone – un villaggio del Regno Unito
 Whitestone – un sobborgo di Nuneaton, città del Regno Unito
 Whitestone – un quartiere di New York
 Whitestone – una township nella provincia canadese dell'Ontario e una comunità all'interno della township

Altro 
 Whitestone (album) – un album del 1985 del chitarrista jazz Joe Pass